Tinnin ist der Familienname von:

Glenna Smith Tinnin (1877–1945), US-amerikanische Aktivistin
Shirazette Tinnin, US-amerikanische Jazz-Schlagzeugerin